L'Antiga Fàbrica Ymbern és una obra de Mataró (Maresme) protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
Antiga fàbrica situada entre el carrer Biada i el carrer Torrijos.

Actualment sols es conserva una part de l'edifici inicial, ja que el 1987 s'enderrocà la part del carrer Biada. Es tracta d'una fàbrica de planta baixa, pis i golfes. Presenta una estructura de pilars de fosa i sostres de voltes de maó de pla atirantades. La coberta és a dues aigües amb aiguafons central i està sustentada per encavallades mixtes de ferro i fusta. L'edifici presenta dues torres de sortida a la coberta situades simètricament respecte l'eix central de la façana del carrer Torrijos.

Història 
En el plànol de l'eixample de Mataró de Palau i Cabanyes apareix ressenyada en la part dels creixements posteriors (1911) com la fàbrica de gènere de punt Sala i Baladia.

Als anys vint del segle XX passa a ser la seu de la societat Ymbern SA.

Actualment està subdividida i ocupada per diverses empreses.

Referències 

Patrimoni monumental de Mataró
Edificis de Mataró